Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arkansas 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Kathy Rinaldi che ha battuto in finale Nataša Zvereva 6-4, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 Kathy Rinaldi (campionessa)
 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Larisa Neiland (secondo turno)
 Michelle Torres (secondo turno)

 Ann Henricksson (quarti di finale)
 Marianne Werdel (quarti di finale)
 Beth Herr (quarti di finale)
 Mercedes Paz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arkansas 1986